Біржовий палац (іноді помилково Біржевий палац) може означати:

 Біржовий палац — будівлю в м. Порто, Потругалія;
 Біржовий палац (Париж) — колишню назву будівлі біржі в Парижі, Франція. Тепер — палац Броньяр;
 Біржовий палац (Мадрид) — будівлю Мадридської фондової біржі.

Див. також 
 Будівля біржі (значення)